Тристан — мужское имя, фамилия и топоним.

Старофранцузское преобразование пиктского имени Друстан, уменьшительного от Друст (возможный перевод «бунт», «суматоха»). Старофранцузское произношение изменено по созвучию с латинским словом «tristis» — «печальный».

Имя 
 Брюньярд Тристан — псевдоним норвежского музыканта.
 Гейдрих, Рейнхард Тристан — государственный и политический деятель фашистской Германии.
 Караччоло, Тристан — автор исторических трудов.
 Корбьер, Тристан — французский поэт-символист
 Кунья, Тристан да — португальский мореход.
 В честь него были названы острова Тристан-да-Кунья.
 Лермит, Тристан — французский придворный поэт, драматург и романист.
 Монтолон, Шарль-Тристан — адъютант Наполеона I.
 Мюрай, Тристан — французский композитор и педагог.
 Тристан Тцара — псевдоним французского поэта.
 Шаллюло, Патрис Тристан — французский пианист и композитор.
 Гарнер, Тристан — французский электронный музыкант и диджей.

Фамилия 
 Тристан, Диего (род. 1976) — испанский футболист.
 Тристан, Пио де (1773—1860) — перуанский военачальник и политический деятель.
 Тристан, Фредерик (1931—2022) — французский писатель, поэт, драматург и искусствовед.

Топоним 
 Тристан — гвинейский остров в Атлантическом океане.

См. также 
 Тристан и Изольда (значения)
 Тристана
 Тристан ап Мелиодас

Примечания